Bossert ist der Familienname folgender Personen:

 August Bossert (* 1907), deutscher Landrat
 Christoph Bossert (* 1957), deutscher Musiker, Komponist und Musikwissenschaftler
 Georg Bossert (1939–1995), deutscher Rundfunk- und Fernsehproduzent, Redakteur und Rundfunkmoderator
 Gottfried Bossert (1792–1844), württembergischer Oberamtmann

 Helene Bossert (1907–1999), Schweizer Mundartdichterin
 Helmuth Theodor Bossert (1889–1961), deutscher Altorientalist
 Johann Immanuel Bossert (1742–1820), deutscher Handelsmann und von 1805 bis 1815 Bürgermeister von Tübingen
 Judith Bossert (1937–2020), niederländisch-deutsche Zen-Lehrerin
 Julian Bossert (* 1988), deutscher Jazzmusiker
 Martin Bossert (* 1955), deutscher Elektrotechniker und Hochschullehrer
 Otto Richard Bossert (1874–1919), deutscher Grafiker, Holzschneider, Kunstlehrer, Lithograf, Maler, Radierer und Zeichner
 Rolf Bossert (1952–1986), deutschsprachiger Schriftsteller, Journalist, Lehrer und Lektor in Rumänien
 Tom Bossert (* 1975), Heimatschutzberater von US-Präsident Donald Trump
 Uwe Bossert (* 1974), deutscher Gitarrist
 Werner Bossert (* 1918), deutschsprachiger Schriftsteller aus Rumänien  
 Wolfgang Fischer-Bossert (* 1965), deutscher Archäologe

Siehe auch:
 Marli Bossert Stiftung